Gabriel Sandu ist der Name folgender Personen:

* Gabriel Sandu (Fußballspieler) (1952–1998), rumänischer Fußballspieler
 Gabriel Sandu (Philosoph) (* 1954), finnischer Philosoph und Linguist rumänischer Herkunft 
 Gabriel Sandu (Politiker) (* 1963), rumänischer Politiker